Курбацький — прізвище слов'янського походження Жіноча форма — Курбацька.

Історичні відомості 
Історичні відомості про дане прізвище починаються з згадки про лохвицьких козаків братів Курбацьких. У 1858 р. Степан Курбацький оголосив капітал по III гільдії купецтва у Ми­колаєві й, сплативши всі гільдійські збори та виконавши повинності, звернувся до міської думи з проханням про зарахування у миколаївські купці його братів Анатолія та Миколу. Однак, коли Миколаївськам міська рада отримала відповідь на свій запит про звільнення Курбацьких із сільської громади від Сенчанського повітового правління, то вияви­лось, що за молодшим братом Миколою Курбацьким значилася рек­рутська заборгованість, й через те про його звільнення з сільської грома­ди не могло бути мови. Справу було вирішено у липні 1859 p., коли сільська громада с. Засулья Сенчанського повіту, Лохвицького округу
Полтавської губернії на своїх зборах вирішила відпустити козаків Курбацьких до Миколаєва, звільнивши їх від рекрутської повиності. Проте, недовго Курбацькі перебували у купецькому стані. Вже у 1869 році Миколаївська міська дума отримала повідомлення від Херсонської ка­зенної палати, що лохвицькі козаки Анатолій та Микола Курбацькі перебувають у лавах миколаївського міщанства з 1866 p., та сумлінно сплачують податки.

Відомі носії 
слов'янські прізвища